Ktery – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krzyżanów
 gmina Ktery – dawna gmina w Królestwie Polskim